Kentucky, een staat in de Verenigde Staten
 Kentucky (film), een film uit 1938
 Kentucky (paard), een Amerikaanse volbloed renpaard
 Kentuckyveldtocht of het Zuidelijke offensief in de Heartland, een veldtocht in 1862 tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 USS Kentucky (BB-6), slagschip van de Kearsarge-klasse van de Amerikaanse marine

Zie ook 
 Kentucky Lake, een stuwmeer in de Tennessee River in Kentucky en Tennessee halfweg Nashville en Saint Louis
 Kentucky Bend, een exclave van Fulton County, Kentucky
 Kentucky Kingdom (eerder Six Flags Kentucky Kingdom), een attractiepark in Louisville, Kentucky
 Kentucky Speedway, een racecircuit in Sparta, Kentucky
 Kentucky Pride, een Amerikaanse dramafilm uit 1925
 Kentucky Derby, een paardenrace die elk jaar in Louisville, Kentucky wordt gehouden